Osoby o tym nazwisku:
 Divock Origi – belgijski piłkarz 
 Mike Okoth Origi – kenijski piłkarz